Санчотельо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 14,03 км². Население — 232 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки